Sibir´ – radziecki lodołamacz o napędzie parowym
 Sibir´ – radziecki i rosyjski lodołamacz o napędzie nuklearnym